Confédération des syndicats autonomes peut désigner:
Confédération des syndicats autonomes, un syndicat hongrois;
Confédération des syndicats autonomes du Bénin, un syndicat béninois;
Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, un syndicat sénégalais;
Confédération des syndicats autonomes, un syndicat vénézuélien;